Slovo Marino může být označením pro:

místa
 Marino (Řím) – město ve střední Itálii
 Marino (Adelaide) – předměstí Adelaide
 Marino (Dublin) – předměstí v Dublinu
 Marino (stanice metra v Moskvě)

 podobné názvy
 San Marino – stát a město na Apeninském poloostrově

Lidé 
 Dan Marino – americký fotbalista
 Eugene Antonio Marino – arcibiskup z Atlanty
 Frank Marino – kanadský kytarista
 Giambattista Marino – italský básník
 Giuliana Marino – německá modelka
 Juan Carlos Mariño – peruánský fotbalista
 Juan Carlos Marino – argentinský politik
 Pedro Mariño de Lobera – historik a konkvistador
 Santiago Mariño – vůdce venezuelského boje za nezávislost